Gladys Cherono (1983) – mezzofondista keniota
 Mercy Cherono (1991) – mezzofondista keniota
 Priscah Jepleting Cherono (1980) – mezzofondista keniota
 Stephen Cherono, nome passato di Saif Saaeed Shaheen (1982) – siepista e mezzofondista keniota naturalizzato qatariota